Burning Starr — американская хэви-метал-группа, основанная Джеком Старром в 1984 году. В качестве названия для группы Джек Старр использовал своё прозвище.

Группа записала 4 альбома в 80-х годах, после чего распалась и Джек Старр на долгое время покинул метал-сцену. Последний альбом группы не имел собственного названия и назывался просто по названию группы «Jack Starr’s Burning Starr». Этот альбом часто называют «оранжевым альбомом». В 1998 году вышел сборник «лучшее».

В 2008 году группа выступила на фестивале Magic Circle Festival. Кроме вокалиста и самого Джека Старра все музыканты были из группы Stormwarrior.

В июле 2009 вышел новый альбом группы «Defiance» на лейбле Magic Circle Music. В записи альбома в качестве приглашённых музыкантов участвовали Райно и Джо Стамп. 
В 2011 году группа выпустила свой шестой альбом Land of The Dead. В записи альбома приняли участие приглашенные музыканты Ross The Boss и Дэвид Шенкл

Состав 
 Джек Старр — гитара
 Тод Холл — вокал
 Нэд Мелони — бас-гитара

Бывшие участники группы 

Вокал
 Майк Тирелли
 Фрэнк Вестри

Бас-гитара
 Кейт Коллинс
 Бруно Рейвел
 Уильям Фейрчайлд

Клавишные
 Дэвид ДеФейс
 Эд Спан

Ударные
 Грэг Д'Анджело
 Джим Харрис
 Марк Эдвардс

Дискография 
 Rock The American Way Full-length (1985)
 No Turning Back (1986)
 Blaze Of Glory (1987)
 Jack Starr’s Burning Starr (1989)
 Burning Starr (1998)
 Defiance (2009).
 Land of The Dead (2011)

Ссылки 
 Официальная страница группы на Myspace
 Burning Starr на Metal Mayhem Music
 Фан-сайт группы

Рок-группы США
Хеви-метал-группы США
Музыкальные коллективы из Нью-Йорка
Музыкальные коллективы, появившиеся в 1984 году